Moški svetovni rekord v skoku ob palici. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1912 postavil Marc Wright s 4,12 m, aktualni rekord pa Armand Duplantis 25. februarja 2023 s 6,22 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno 77 svetovnih rekordov, od tega je Sergej Bubka rekord postavil sedemnajstkrat.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Skok ob palici
Skok s palico